Attualmente è Assistant Coach degli Iowa Wild (AHL).

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a marzo 2017.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
: 2009-10

 
: 2012

Individuale
 Western Hockey League:
 1997-98: All-Star second team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni